Il singolare del torneo di tennis Configure Express Pro 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ying-Ying Duan che ha battuto in finale Sandra Zaniewska 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Chanel Simmonds (semifinali)
 Sacha Jones (secondo turno)
 Monique Adamczak (primo turno)
 Arina Rodionova (secondo turno)

 Sandra Zaniewska (finale)
 Yue-Yue Hu (semifinali)
 Sung-Hee Han (quarti di finale)
 Ying-Ying Duan (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Configure Express Pro 2012